

Топонім

Вальє-де-Вільяверде
 Вільяверде-де-Гуадалімар
 Вільяверде-де-Гуаренья
 Вільяверде-де-Іскар
 Вільяверде-де-Медіна
 Вільяверде-дель-Монте
 Вільяверде-де-Монтехо
 Вільяверде-де-Ріоха 
 Вільяверде-дель-Ріо
 Вільяверде-і-Пасаконсоль
 Вільяверде-Мохіна

Вілла-Верде

Віла-Верде (Португалія) — муніципалітет.
 Віла-Верде (парафія)
 Віла-Верде (Віняйш) — парафія.
 Віла-Верде (Мірандела) — парафія.
 Віла-Верде (Фігейра-да-Фош) — парафія.
 Віла-Верде-де-Фікалю — парафія.
 Віла-Верде-душ-Франкуш — парафія.